Полдень:
 Полдень — момент времени.
«Полдень» — полотно художника К.С. Петрова-Водкина
«Полдень, XXII век» — повесть Аркадия и Бориса Стругацких.
 «Полдень. XXI век» — ежемесячный журнал фантастики.
 «Полдень» — ежегодная литературная премия.
 «Полдень» — гипертекстовое произведение М. Джойса.
 «Полдень» —  фильм А. Зархи и И. Хейфица (1931)

См. также 
 Полдник
 Полночь (значения)